AGAL, associació gallega
 Agal (lligadura)